Lutherkerk (Bochum)
Lutherkerk (Bonn)
Lutherkerk (Hannover)
Lutherkerk (Leer)
Lutherkerk (Leipzig)
Lutherkerk (Wiesbaden)

Zie ook 
 Maarten Lutherkerk (doorverwijspagina)